(-), peintre italien,
 Cesare Aretusi (1549-1612), peintre italien,
 Pellegrino Aretusi (1460-1523), peintre italien.

Patronyme italien